KFC Avenir Lembeek is een Belgische voetbalclub uit Lembeek. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 142 en heeft zwart en wit als kleuren. De club speelde in haar geschiedenis een paar jaar in de nationale reeksen.

Geschiedenis 
De club werd in 1921 opgericht als FC Avenir Lembecq en sloot zich aan bij de Belgische Voetbalbond. Lembeek speelde er verschillende decennia in de regionale en provinciale reeksen. Halverwege de eeuw werd de naam vervlaamst tot FC Avenir Lembeek.

In 1959 bereikte de club voor het eerst de nationale bevorderingsreeksen of Vierde Klasse. Lembeek kon zich dat eerste seizoen goed handhaven in de middenmoot. Het tweede seizoen verliep minder goed en men strandde er afgetekend op een allerlaatste plaats. Na twee seizoenen zakte Lembeek weer naar Eerste Provinciale.

Drie decennia bleef de club in de provinciale reeksen spelen, tot men in 1990 voor een tweede maal in de clubgeschiedenis de nationale Vierde Klasse bereikte. Daar kende men ditmaal succes en Avenir Lembeek won in zijn eerste seizoen meteen zijn reeks in Vierde Klasse. Zo stootte men in 1991 voor het eerst door naar Derde Klasse.

In Derde Klasse kon Avenir Lembeek zich de volgende seizoenen handhaven, al eindigde men telkens net boven de degradatiezone. In 1995 eindigde men op twee na laatste en moest men een eindronde spelen tegen degradatie. De eerste eindrondewedstrijd werd nog wel gewonnen tegen KWS Club Lauwe, maar daarna verloor men na strafschoppen van KAS Eupen. Na vier jaar in Derde Klasse zakte de club zo terug naar Vierde Klasse. Daar ging het meteen verder bergaf. Avenir Lembeek eindigde voorlaatste en zakte zo in 1996 verder weg naar Eerste Provinciale, na zes jaar nationaal voetbal.

KFC Avenir Lembeek keerde niet meer terug in de nationale reeksen en kreeg het ook in Eerste Provinciale moeilijker. In 1999 degradeerde men zelfs verder naar Tweede Provinciale en in 2002 naar Derde Provinciale. In 2010 keerde men terug in Tweede Provinciale.

Resultaten

Bekende spelers 
  Georges Arts
  Michel De Groote
  Mike Trésor Ndayishimiye
  Ronny van Poucke
  Jan Ruiter

Externe links 
 http://www.jeugdavenirlembeek.be

Lembeek
Sport in Halle